Le Community Shield 2013 est la  de la Supercoupe d'Angleterre de football, épreuve qui oppose le champion d'Angleterre au vainqueur de la Coupe d'Angleterre. Disputée le  au Wembley Stadium de Londres devant  spectateurs, la rencontre est remportée par Manchester United sur le score de 2-0 aux dépens de Wigan.

Feuille de match 

2013
Compétition de football à Londres
Face-à-face du Manchester United Football Club
Sport à Londres en 2013
Football en août 2013
Football en Angleterre en 2013